Quint Vari Hibrida, magistrat romà, nadiu de Sucro al País Valencià, tribú de la plebs el 90 aC 
 Marc Vari o Marc Mari, senador i militar romà 
 Luci Vari Ruf, poeta romà

Toponímia 
 Vari (Rússia), poble de Rússia